Аранас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Население — 625 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra 
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra 

Муниципалитеты Наварры